Stal Dniepropetrowsk – nazwa klubu piłkarskiego FK Dnipro w latach 1936—1948
 Stal Dniepropetrowsk – nazwa klubu piłkarskiego Stal Dniepropetrowsk od 1961 roku.